2 miejscowości w Polsce: 
 Rychnowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Świecie nad Osą 
 Rychnowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Grunwald

Zobacz też: Rychnowo Żuławskie, Rychnów, Wielkie Rychnowo